Fewralskoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Fewralskoje (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 Fewralskoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Krasnosnamensk (bis 1946 Spullen, auch: Bludszen/Bludschen, 1938 bis 1946 Vierhöfen (Ostpr.), Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Fewralskoje (Kaliningrad, Polessk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Polessk (bis 1938 Groß Kirschnakeim, 1938–1946 Kirschkeim, auch: Klein Kirschnakeim, 1938–1946 Kleinschanzkrug, sowie Dwielen, 1938–1946 Meißnershof, Kreis Labiau, Ostpreußen)